Бретт Фи́лип Га́ллант (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады бронзовый призёр , . Трёхкратный . В составе смешанной парной сборной Канады серебряный призёр . .

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек одного пола) играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (), серебро (, ).
 : золото (, , , ), серебро ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2016).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2021), бронза (2017)
  (в составе команды Северной Америки): золото (2018), серебро (2019).
 : серебро ().
 : золото (, ).
 : серебро ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

 Команда всех звёзд () : .
 Команда всех звёзд () : 1-я команда — ; 2-я команда — , .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: отец — кёрлингист и тренер Питер Галлант, мать — кёрлингистка и тренер Кэти Галлант (),  (1987). Брат Кристофер Галлант выступал в сборной Канады по кёрлингу на .

Окончил Университет Острова Принца Эдуарда в 2018.

Примечания

Ссылки 
 Brett Gallant – Curling Canada Stats Archive
 
 Официальный сайт «команды Гушу» (Team Gushue)
 Golden Dream (фан-сайт Team Gushue)
 Брэдли Раймонд "Брэд" Гушу | Кёрлинг в России
  (стр. 4)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники университета Острова Принца Эдуарда